Mondbär steht für:
 eine Raubtierart aus der Familie der Bären, siehe Kragenbär
 eine Zeichentrickserie, siehe Der Mondbär